Средно-Село (Варненская область) — село в Болгарии.
 Средно-Село (Великотырновская область) — село в Болгарии.